Latin Syndicate (Латинский Синдикат) — уличная банда, базирующаяся в Майами, штат Флорида. Была основана восемью друзьями в конце 1980-х годов. Первоначальный лидер группировки — «Молоток» — в 1990 году был осужден за убийство, и бандой стал руководить другой человек. В 1992 году бандит Латинского Синдиката убил противника из банды South Beach Posse на автостоянке Южного пляжа. Год спустя агенты полиции Майами под прикрытием  случайно попали в перестрелку между двумя бандами. Позже четверо бандитов были задержаны за торговлю оружием. В 1997 году в газете Майами Геральд была опубликована статья о бандитских разборках, в которой упоминался Латинский Синдикат. В 1996 году участники банды South Beach устроили  два нападения на участников Синдиката. Во время одного инцидента, на 84-й Улице и Байрон-авеню в Майами-Бич, никто не пострадал. На другую ночь на Южном Пляже участник Синдиката был ранен в плечо и запястье, но выжил. В тот год как минимум 25 бандитов Синдиката были осуждены, получили серьезные ранения или были убиты. Пять человек были убиты в одну неделю, ещё один бандит был ранен ножом. Группировка по-прежнему активна, хотя и стала более скрытной.

Ссылки 

Преступные группировки в США
Этнические преступные группировки